Добрица — река в России, протекает по Псковскому и Струго-Красненскому районам Псковской области. Устье реки находится в 76 км по правому берегу реки Псковы. Длина реки — 10 км.

Высота устья около 107,9 м над уровнем моря.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Великая. Относится к речному бассейну реки Нарва (российская часть бассейна).

Код объекта в государственном водном реестре — 01030000212102000029461.

Примечания 

Притоки Псковы
Реки Струго-Красненского района
Реки Псковского района